Gatewood House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Gatewood House (Malvern, Arkansas), NRHP-ID 92000928
 Gatewood House (Eatonton, Georgia), NRHP-ID 75000606